Roberto Carlos (исп. произн. Роберто Карлос, португ. произн.: Роберту Карлуш, бразил. произн.: Роберту Карлус):
 Роберто Карлос (род. 1973) — бразильский футболист.
 Роберту Карлус (род. 1941) — бразильский певец. Один из его многочисленных альбомов, озаглавленных просто Roberto Carlos, в том числе:
 , 1969
 , 1988
 , 1992
 Полный список по годам: 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,  1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2005.